Юсефин Тайегорд (; ) — шведская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Швеции, участница чемпионата мира.

Биография 
Юсефин родилась 26 августа 1995 года в Мёльндале. Начала заниматься фигурным катанием в 1998 году.

Карьера 
Тренерами Юсефин являются Мария и Малин Тайегорд и Томас Эберг.

В 2009 году участвовала на Кубке Ниццы, где в соревновании девушек-юниоров заняла 14-е место. В 2010 году дебютировала на чемпионате Швеции на юниорском уровне, где заняла четвёртое место. В том же сезоне становилась на юниорских турнирах 7-й на The Nordics и 11-й на NRW Trophy.

С 2011 по 2015 годы продолжала участвовать в национальном юниорском чемпионате, завоевав три бронзы и два серебра. На международных турнирах она трижды подряд становилась четвёртой на The Nordics и NRW Trophy, но затем последовали три медали на юниорском уровне — бронза на Coupe de Printemps 2012, серебро на The Nordics 2013 и бронза на Мемориале Гельмута Зайбта 2013. В сезоне 2012/2013 она получила право представлять свою страну на чемпионате мира среди юниоров, где заняла 24-е место.

В 2014 году она приняла участие во взрослом турнире Bavarian Open, где стала 15-й.

Юсефин не участвовала на чемпионате Швеции в 2016 году, а в 2017 впервые выступила на взрослом национальном чемпионате и стала пятой. В том же году она поехала на Зимнюю Универсиаду в Алма-Ате, где стала пятнадцатой.

В 2019 году она одержала первую победу на международном взрослом уровне, это случилось на Coupe de Printemps 2019. В 2018 и 2019 годах становилась бронзовым призёром чемпионата Швеции.

В сезоне 2020/2021 завоевала две медали на международных соревнованиях (серебро на NRW Trophy и бронзу на Tallink Hotels Cup). Также она являлась серебряным призёром чемпионата Швеции в прошлом сезоне, досрочно завершённом из-за коронавирусной пандемии. В итоге, Юсефин получила право участвовать на домашнем чемпионате мира в Стокгольме, где заняла пятнадцатое место. При этом шведка улучшила личные рекорды: результат 61,58 в короткой программе был улучшен более чем на 5 баллов, а итоговая сумма — 178,10, оказалась лучше прежнего достижения на 26,56 балла. Произвольную программу под музыку из кинофильма «Джокер» ставил Николай Морозов.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Швеции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года